Joana Raquel Alves Pereira da Silva (n. 1983), mais conhecida por Juana Pereira da Silva, é uma actriz portuguesa.

Formação
Formada pela ACT - Escola de Actores, frequentou em Paris um atelier de teatro
dirigido por Jean-Paul Denizon.

Experiencia Profissional

Teatro
Tendo-se estreado profissionalmente em 2003 no espectáculo
"Alma em Lisboa", encenação de Paulus
Manker, (produção austríaca protagonizada
por Simone de Oliveira e apresentada
no Convento dos Inglesinhos). Participou também em
"Paisagens Americanas", de Neil LaBute (no
Teatro Aberto, sob a direcção de João Lopes
e Rui Pedro Tendinha; e em A GUERRA Encenação de José Peixoto no Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa), Recreios da Amadora e Teatro Garcia de Resende (Évora);

Filmografia
Em cinema, participou no filme Até Amanhã Camaradas, de Joaquim Leitão (produção MGN Filmes, 2004) e em Ruy Blas, de Jacques Weber (2002).

Em televisão, integrou o elenco das telenovelas "Tu e Eu" (2006/2007) e "Mundo
Meu" (2005/2006), ambas produzidas pela NBP para a TVI. 
Integrou o elenco da novela da SIC Laços de Sangue.

Poderosas (2015) Portugal, SIC 2016 Televisão (Co-Protagonista)
Dancin' Days (2012) Portugal,SIC 2013 Televisão
Laços de Sangue Portugal,SIC 2010 Televisão
Conta-me Como Foi Portugal, RTP 2008 Televisão
Pai à Força Portugal, RTP 2008 Televisão
Equador Portugal, TVI 2008 Televisão
Tu e Eu Portugal, TVI 2006-2007
Inrotulável 2007
Mundo Meu Portugal, TVI 2005-2006 Televisão
Estranho 2006
Dispersão 2006
Anita na Praia 2005
Até Amanhã, Camaradas 2005
O Milagre Segundo Salomé 2005
A Toast with Martini (2004)
Ruy Blas (2002) (TV)

Ligações externas
Juana Pereira da Silva no IMDB

Atrizes de Portugal